Sebastian Schilde (* 11. Juli 1985 in Leipzig) ist ein deutscher Musikproduzent, Komponist, Songwriter, Moderator und DJ. Er wurde bekannt durch diverse Remix-Produktionen für Größen wie u. a. Moby, Armin Van Buuren, Felix Jeahn uvm. Zu seinen größten Erfolgen zählen aber seine Projekte wie „Sebastien“ (High On You) und von 2019 bis 2022 die deutsche Technoband Scooter. Als ausführender Produzent, Komponist und Mitglied der Band, war Sebastian u. a. für das Studioalbum God Save the Rave von Scooter verantwortlich, welches auf Platz 4 der deutschen Albumcharts landete.

Einzelnachweise 

DJ
Musikproduzent
Komponist (Demokratische Republik Kongo)
Songwriter
Scooter
Deutscher
Geboren 1985
Mann